Соревнования по маунтинбайку среди мужчин на первых Европейских играх прошли 13 июня. Приняли участие 43 спортсмена из 31 страны. Дистанция соревнований располагалась на специальном велодроме для маунтинбайка. Общая протяжённость трассы составила 36,7 км.

После 6 км лидирующую группу из 8 человек возглавил призёр двух Олимпийских игр швейцарец Нино Шуртер. Постепенно лидирующая группа сокращалась и к 28 км Шуртер ушёл в отрыв, опережая ближайшего преследователя на 17 секунд. До финиша гонки отставание лишь немного сократилось и Шуртер стал чемпионом первых Европейских игр. Второе и третье место также завоевали представители Швейцарии. Серебряным призёром стал Лукас Флуккигер, а бронзовым Фабиан Гигер.

Призёры

Соревнование

Ссылки 
 Результаты соревнований на официальном сайте Игр 
 Протокол соревнований